Butterlin  ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Butterlin (1845–1932), französischer Politiker	
 Jacques Butterlin, französischer Geologe
 Otto Butterlin (1900–1956), deutsch-mexikanischer Chemiker und Kunstmaler